Анатолий Григорьевич Гребнев (21 марта 1941 — 1 ноября 2021) — советский и российский поэт, гармонист, врач-стоматолог, врач-психолог. Заслуженный работник культуры РФ (2004); член Союза писателей СССР с 1978 года. Почётный гражданин Котельничского района (2006).

Лауреат премии «Имперская культура» имени поэта Э. Володина (2004) и ряда других премий .

Биография 
Родился 21 марта 1941 года в селе Чистополье (с 1962 —  Кировской области) в крестьянской семье. Отец погиб в Великую Отечественную войну в августе 1942 года под Ржевом. Мать растила четверых детей.

Анатолий рано стал интересоваться поэзией, в селе был гармонистом, интересовался фольклором. После окончания школы учился в Пермский медицинский институт, где в вузовской газете «Медик Урала» публиковал свои стихи, первые из которых были напечатаны в 1959 году.

После окончания в 1965 году института специалист-стоматолог работал по распределению в сельской больнице с. Кичма Советского района. Затем перебрался в Пермь на постоянное место жительства. Не отрываясь от работы, заочно окончил литературный институт имени А. М. Горького (1970—1976), занимался в семинаре Д. М. Ковалёва.
Первая книга стихов «Приволье» вышла в Перми в 1972 году, затем — вторая книга «Родословная» (1977). В 1978 году в издательстве «Молодая гвардия» — третья книга «Зелёный колокол».

С 1985 года Гребнев являлся членом правления Пермской писательской организации. В 1989—1996 — руководитель литературного объединения при Пермской писательской организации. Член Общественного совета журнала «Литературный Ульяновск». Работал заведующим отделения Пермской областной клинической больницы. Публиковался в альманахе «Вятка литературная», в журнале «Москва», «Наш современник» и других изданиях.

С 1968 года — член КПСС.
С 1978 года — член СП СССР.

Лауреат областной премии им. А. Гайдара.

Много лет дружил с писателем Владимиром Крупиным.

В последнее время жил в деревне Байболовка Пермского района Пермского края.

Умер 1 ноября 2021 года. Похоронен в родном селе Чистополье.

Творчество 
Изданные книги:
 Анатолий Гребнев Приволье: стихи. — Пермь: Книжное издательство, 1972. — 111 с.; ил.
 Анатолий Гребнев Родословная: стихи. — Пермь: Книжное издательство, 1977. — 80 с. — 10 000 экз.
 Анатолий Гребнев Зелёный колокол: стихи. — : Молодая гвардия, 1978. — 96 с.
 Анатолий Гребнев Круговорот: стихи. — Пермь: Книжное издательство, 1980.
 Анатолий Гребнев Задевая за листья и звезды: стихи. — : Молодая гвардия, 1984. — 63 с.
 Анатолий Гребнев Береза. Иволга. Звезда: стихи. — Пермь: Книжное издательство, 1985.
 Анатолий Гребнев Черёмуховый голод: стихи и поэмы. — Пермь: Книжное издательство, 1988.
 Анатолий Гребнев Чистополье: стихотворения. — : Современник, 1988.
 Анатолий Гребнев Возвращение: стихи. — Пермь: Книжное издательство, 1991.
 Анатолий Гребнев Храм: стихи. — : Советский писатель, 1991.
 Анатолий Гребнев Колокольчика вятского эхо: стихи и поэмы. — Киров: Книжное издательство, 1995.
 Анатолий Гребнев Родины свет: стихи и поэма. — Вятка: Книжное издательство, 2001.
 Анатолий Гребнев Берег Родины: стихи и поэма. — Пермь: Книжное издательство, 2003.
 Анатолий Гребнев Последней войны соловьи: стихи и поэмы. — Киров: Книжное издательство, 2004.

Заслуги 
 Лауреат премии им. А. Гайдара (1980).
 Лауреат премий Прикамья за книги «Колокольчика вятского эхо» (1996) и «Родины свет» (2002).
 Лауреат премии журналистов «Москва» (2004).
 Лауреат премии «Имперская культура» имени поэта Э. Володина за книгу «Берег родины» (2004).
 Лауреат премии А. Решетова (2007).
 Лауреат премии имени Николая Заболоцкого (2008).
 Орден Достоевского I степени (общественная награда Пермского края).

Память 
 Решением Котельничской районной Думы от 25 февраля 2022 года в целях увековечивания памяти деятеля культуры, поэта, уроженца села Чистополье, Почётного гражданина Котельничского района Анатолия Григорьевича Гребнева муниципальному казённому учреждению культуры "Котельническая районная центральная библиотека" присвоено имя А. Г. Гребнева.

Примечания

Литература 
 Писатели Пермской области: биобиблиографический справочник / Сост.: В. А. Богомолов. — Пермь: Книга, 1996.
 Родное Прикамье: Хрестоматия по литературному краеведению / Авторы-сост.: Д. А. Красноперов, Н. Н. Гашева. — Пермь: Книжный мир, 2001.

Ссылки 
 Гребнев Анатолий Григорьевич
 Анатолий Гребнев. Всекрестьянский холокост (стихи)
 Некоторые произведения

Выпускники ПГМУ
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Поэты Кировской области
Члены Союза писателей СССР
Русские поэты
Почётные граждане Котельничского района